Hochrhön steht für:

Hohe Rhön der Haupteinheit 354 nach der naturräumlichen Gliederung 1 : 200.000
Zentrale Rhön, dem nördlichen Teil der obigen.